Maria Anna von Bourbon-Sizilien (italienisch: Maria Anna di Borbone-Due Sicilie, * 23. November 1775 in Neapel; † 22. Februar 1780 in Neapel) war Prinzessin von Neapel und Sizilien aus dem Hause Bourbon. Ihr vollständiger Name war Maria Anna Giuseppa Antonietta Francesca Gaetana Teresa Amalia Clementina.

Biografie

Familie 
Maria Anna wurde im königlichen Palast in Neapel geboren. Ihr Vater Ferdinand (1751–1825), der von 1759 bis 1806 als König von Neapel, von 1759 bis 1815 als König von Sizilien und seit 1816 als König beider Sizilien herrschte, war der dritte Sohn und das neunte Kind von Karl III. von Spanien (1716–1788) und dessen Ehefrau Maria Amalia von Sachsen (1724–1760). Ihre Mutter Maria Karolina von Österreich (1752–1814) war die zehnte Tochter und das dreizehnte Kind der Kaiserin Maria Theresia von Österreich (1717–1780) und deren Ehemann Kaiser Franz I. (1708–1765).
Ihre älteren Geschwister waren Maria Theresia (1772–1807), Maria Luisa Ana (1773–1802) und Carlo (1775–1778), Herzog von Kalabrien, der nur zehn Monate älter war.

Tod 
Weil Maria Anna nur zehn Monate nach ihrem Bruder Carlo auf die Welt kam, war die Geburt für Mutter und Kind extrem schwierig. Die Prinzessin war von Geburt an ein sehr gebrechliches und schwaches Kind. Deshalb musste 1778 ihr älterer, an Pocken erkrankter Bruder Carlo in den Palast von Caserta umziehen. Maria Anna steckte sich aber trotz dieser Vorsichtsmaßnahme an und verstarb nach einem über einjährigen Verlauf der Krankheit am Morgen des 22. Februars 1780. Sie wurde in der Basilika Santa Chiara in Neapel beerdigt.

Vorfahren

Einzelnachweise 

Prinz (Neapel-Sizilien)
Geboren 1775
Gestorben 1780
Kind
Frau